Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2020 en Lorraine.

Éléments de contexte 
 L'année 2020 est une année particulièrement chaude. Par exemple, Nancy a bénéficié de 20% d'ensoleillement de plus qu'habituellement : 2000 heures. Moins de pluies.

Événements 
 Reine de la Mirabelle 2020 :  Cyndia Gallusser (à la suite du covid elle fut la première reine à être réélue)

 18  au 20 septembre : 65ème Rallye de Lorraine autour de Baccarat, la victoire revient à William Wagner et Kévin Millet sur Citroën C3 R5 .

 2, 3 et 4 octobre : 31ème Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. Thème : Climat(s).

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

Naissances

Décès

Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
Lorraine